Scharlieb ist der Name von

 Mary Scharlieb (1845–1930), britische Frauen- und Kinderärztin
 Mauritz Scharlieb (1618–1657), Pfarrer in Marienwerder
Siehe auch:
 Scharlipp
 Scharlibbe